Турбаза — сокращение от туристическая база

Топоним 
Турбаза — название нескольких населённых пунктов и реки:
 Турбаза — посёлок в Слободском районе Кировской области.
 Турбаза — местечко в Лужском районе Ленинградской области.
 Турбаза — упразднённый посёлок на территории, подчинённой городу Лысьве Пермского края.
 Турбаза — река, впадает в озеро Рица.

См. также